Бонанно (, букв. «хороший год») — фамилия, распространённая на юге Италии.
 Бонанно, Альфредо Мария (род. 1937) — теоретик современного инсуррекционалистского анархизма.
 Бонанно, Антони — мальтийский археолог.
 Бонанно, Джозеф (1905—2002) — американский криминальный деятель итальянского происхождения, глава мафиозной семьи Бонанно.
 Семья Бонанно — преступный клан.